Karbach puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Karbach, municipio del estado de Renania-Palatinado.
Karsbach, municipio del estado de Baviera.